Пало де Аста има више значења:

 Пало де Аста (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало де Аста (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику